Poljani (pleme), razdvojba

Hrvatska:
 Poljani (Grubišno Polje), naselje u općini Grubišno Polje

BiH:
 Poljani (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Poljani (Kreševo, BiH), naselje u općini Kreševo